Wimbledon-mesterskaberne 1973 var den 87. udgave af Wimbledon-mesterskaberne gennem tiden og den sjette udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 25. juni - 8. juli 1973.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 1973 androg £ 52.400, hvilket var en stigning på godt 4 % i forhold til året før. Stigningen kom udelukkende damesinglespillerne tilgode. I de øvrige rækker var pengepræmierne de samme som det foregående år, og præmierne var fordelt som vist nedenfor.

Resultater

Vindere og finalister 

Der blev afviklet fem senior- og to juniormesterskaber, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.

Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 ITF – Men's Circuit – Tournaments – Wimbledon 1973  
 ITF – Women's Circuit – Tournaments – Wimbledon 1973

Noter 

1973
Sport i 1973